Az 1952. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi 1500 méteres síkfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét július 24. és 26. között rendezték az Olimpiai Stadionban.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi 1500 méteres síkfutásban:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
A futamok első 4 helyezettje jutott az elődöntőbe.

Elődöntő 
A futamok első 6 helyezettje jutott a döntőbe.

Döntő 
A döntőt július 26-án rendezték.

Források 

Atlétika az 1952. évi nyári olimpiai játékokon